Konjo peut désigner :
 les Konjo, un peuple d'Indonésie ;
 le konjo de la côte, une langue d'Indonésie ;
 le konjo des montagnes, une langue d'Indonésie ;
 les Konjo, un peuple d'Ouganda et de la République démocratique du Congo ;
 le konjo, une langue de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo.